Altenbergbach ist ein Gewässername:

 Altenbergbach (Mur), rechter Zufluss der Mur nach dem Murfall bei Unterm Fall, Gemeinde Muhr, Bezirk Tamsweg, Salzburg
 Altenbergbach (Ohrn), linker Zufluss der Ohrn an der Gemeindegrenze von Mainhaedr zu Michelbach, beide Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg